Der Name Chartreuse steht für

 Chartreuse (Gebirge), eine Bergkette in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble
 La Grande Chartreuse, das Mutterkloster des Kartäuserordens
Chartreuse de La Valsainte (Kartause La Valsainte), Kartäuserkloster im Kanton Freiburg (Schweiz)
 La Chartreuse, ehemaliger Landsitz in Hilterfingen (Schweiz)
 Chartreuse (Likör), eine Marke für Kräuterliköre
 Chartreuse (Gericht), ein Gericht aus Gemüse oder Teigwaren und Fleisch
 Chartreuse (Landsitz), eine Bezeichnung für einen Landsitz in Südwest-Frankreich
 die französische Bezeichnung für eine Niederlassung des Kartäuserordens, siehe: Kartause
 die Chartreuse-Gämse (Rupicapra rupicapra cartusiana), eine Unterart der Gämse, siehe: Gämse Unterarten
 eine Farbtönung zwischen Gelb und Grün (vgl. Webfarbe)
 Fort de la Chartreuse, Festung in der Provinz Lüttich, Belgien